Финал Кубка Хорватии по футболу 2011 года — двухматчевый финальный поединок Кубка Хорватии сезона 2010/11, в котором встречались загребское «Динамо» и «Вараждин». Двухматчевое противостояние закончилось победой «Динамо» с общим счётом 8-2 и это стал седьмым золотым дублем для клуба. «Вараждин» как финалист национального кубка получил путёвку в первый квалификационный раунд Лиги Европы.

Путь к финалу

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Официальный сайт 

2011
Матчи ФК «Динамо» Загреб
Хорватия
Май 2011 года
События 11 мая
Спортивные соревнования в Загребе
События 25 мая
Спортивные соревнования в Вараждине
Спорт в Хорватии в 2011 году